Articulata — латинское название, применяемое для обозначения нескольких групп животных:
 Членистые (Articulata) — таксон, объединяющий кольчатых червей и членистоногих (монофилия этой группы отрицается сторонниками экдизозойной гипотезы);
 Замковые плеченогие (Articulata) — ранее выделявшийся класс плеченогих (Brachiopoda);
 Стебельчатые морские лилии (Articulata) — единственный современный подкласс морских лилий (Crinoidea).